Edgefield kan syfta på:

 Edgefield, England – en ort i Norfolk, England
 Edgefield, Louisiana – en ort i Red River Parish i Louisiana, USA
 Edgefield, South Carolina – en ort i South Carolina, USA

Se även
 Edgefield County